Galič může být:
 Galič – město v Kostromské oblasti v Rusku
 Halyč – město v Ivanofrankivské oblasti na Ukrajině, rusky nazývané Galič
Aleksandr Galič (roz. Ginsburg; 1918–1977) – ruský spisovatel, básník a písničkář
 Alexandr Ivanovič Galič (1783–1848) – ruský filosof